|-
| 171001 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171002 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171003 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171004 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171005 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171006 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171007 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171008 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171009 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171010 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171011 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171012 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171013 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171014 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171015 - ||  || 8 martie 2005 ||  || 
|-
| 171016 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171017 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171018 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171019 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171020 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171021 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171022 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171023 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171024 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171025 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171026 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171027 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171028 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171029 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171030 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171031 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171032 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171033 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171034 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171035 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171036 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171037 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171038 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171039 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171040 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171041 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171042 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171043 - ||  || 8 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171044 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171045 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171046 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171047 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171048 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171049 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171050 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171051 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171052 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171053 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171054 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171055 - ||  || 8 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171056 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171057 - ||  || 8 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171058 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171059 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171060 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171061 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171062 - ||  || 9 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171063 - ||  || 9 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171064 - ||  || 9 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171065 - ||  || 9 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171066 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171067 - ||  || 10 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171068 - ||  || 10 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171069 - ||  || 10 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171070 - ||  || 9 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171071 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171072 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171073 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171074 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171075 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171076 - ||  || 9 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171077 - ||  || 9 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171078 - ||  || 9 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171079 - ||  || 9 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171080 - ||  || 9 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171081 - ||  || 9 martie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 171082 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171083 - ||  || 10 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171084 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171085 - ||  || 11 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171086 - ||  || 11 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171087 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171088 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171089 - ||  || 13 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171090 - ||  || 12 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171091 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171092 - ||  || 8 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171093 - ||  || 10 martie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 171094 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171095 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171096 - ||  || 12 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171097 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171098 - ||  || 11 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171099 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171100 - ||  || 13 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-